|-
| (55401) 2001 SX316||||24 вересня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (55402) 2001 SS322||||25 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55403) 2001 SG325||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55404) 2001 SY343||||22 вересня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (55405) 2001 SV348||||18 вересня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (55406) 2001 TD1||||8 жовтня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (55407) 2001 TQ1||||11 жовтня 2001||Обсерваторія Фарпойнт||Обсерваторія Фарпойнт
|-
| (55408) 2001 TC2||||11 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55409) 2001 TF2||||5 жовтня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (55410) 2001 TB4||||7 жовтня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (55411) 2001 TM4||||7 жовтня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (55412) 2001 TO4||||7 жовтня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (55413) 2001 TA9||||9 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55414) 2001 TM9||||11 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55415) 2001 TA11||||13 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55416) 2001 TF16||||11 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55417) 2001 TR16||||11 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 55418 Bianciardi||||13 жовтня 2001||Обсерваторія Пістоїєзе||Лучано Тезі, Маура Томбеллі
|-
| (55419) 2001 TF19||||9 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55420) 2001 TV20||||9 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55421) 2001 TJ24||||14 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55422) 2001 TW30||||14 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55423) 2001 TT33||||14 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55424) 2001 TQ34||||14 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55425) 2001 TR43||||14 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55426) 2001 TL45||||14 жовтня 2001||Обсерваторія Дезерт-Іґл||Вільям Йон
|-
| (55427) 2001 TF47||||14 жовтня 2001||Обсерваторія Азіаґо||Астероїдний огляд Асіяґо-DLR
|-
| 55428 Каппелларо (Cappellaro)||||14 жовтня 2001||Обсерваторія Азіаґо||Астероїдний огляд Асіяґо-DLR
|-
| (55429) 2001 TQ52||||13 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55430) 2001 TY52||||13 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55431) 2001 TG55||||14 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55432) 2001 TR56||||15 жовтня 2001||Обсерваторія Дезерт-Іґл||Вільям Йон
|-
| (55433) 2001 TU60||||13 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55434) 2001 TZ66||||13 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55435) 2001 TY67||||13 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55436) 2001 TL69||||13 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55437) 2001 TB78||||13 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55438) 2001 TJ78||||13 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55439) 2001 TZ84||||14 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55440) 2001 TY85||||14 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55441) 2001 TS87||||14 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55442) 2001 TQ92||||14 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55443) 2001 TY92||||14 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55444) 2001 TC96||||14 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55445) 2001 TB102||||15 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55446) 2001 TZ108||||14 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55447) 2001 TJ111||||14 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55448) 2001 TT114||||14 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55449) 2001 TB118||||15 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55450) 2001 TG120||||15 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55451) 2001 TM123||||12 жовтня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (55452) 2001 TE125||||12 жовтня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (55453) 2001 TZ127||||10 жовтня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (55454) 2001 TJ128||||11 жовтня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (55455) 2001 TR131||||11 жовтня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (55456) 2001 TW131||||11 жовтня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (55457) 2001 TH133||||12 жовтня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (55458) 2001 TK137||||14 жовтня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (55459) 2001 TW139||||10 жовтня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (55460) 2001 TW148||||10 жовтня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (55461) 2001 TC154||||15 жовтня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (55462) 2001 TB160||||15 жовтня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (55463) 2001 TL160||||15 жовтня 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (55464) 2001 TG165||||15 жовтня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (55465) 2001 TS167||||15 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55466) 2001 TM168||||15 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55467) 2001 TH173||||13 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55468) 2001 TE195||||15 жовтня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (55469) 2001 TT205||||11 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55470) 2001 TS226||||14 жовтня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (55471) 2001 TZ226||||15 жовтня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (55472) 2001 TJ227||||15 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55473) 2001 TK227||||15 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55474) 2001 TY229||||15 жовтня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (55475) 2001 TO233||||15 жовтня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (55476) 2001 TS239||||15 жовтня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| 55477 Соробан (Soroban)||||18 жовтня 2001||Сісікуї||Хіросі Маено
|-
| (55478) 2001 UH7||||17 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55479) 2001 UO15||||25 жовтня 2001||Обсерваторія Дезерт-Іґл||Вільям Йон
|-
| (55480) 2001 UO20||||17 жовтня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (55481) 2001 UN21||||17 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55482) 2001 UJ22||||17 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55483) 2001 UD23||||18 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55484) 2001 UC24||||18 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55485) 2001 UM25||||18 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55486) 2001 UR33||||16 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55487) 2001 UR35||||16 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55488) 2001 UZ44||||17 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55489) 2001 UX45||||17 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55490) 2001 UZ45||||17 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55491) 2001 UU46||||17 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55492) 2001 UZ47||||17 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55493) 2001 UX48||||17 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55494) 2001 UG50||||17 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55495) 2001 UY53||||17 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55496) 2001 UC73||||16 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55497) 2001 UA83||||20 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55498) 2001 UT83||||20 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55499) 2001 UE84||||20 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55500) 2001 UK90||||21 жовтня 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|}

Див. також 
 Список астероїдів

55400